Rosa 'Lavender Dream' — сорт роз, относится к классу шрабы. Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 

Триплоид.

Куст округлой или подушкообразной формы. Высота 120—245 см. Побеги колючие.

Листья мелкие, матовые, светло-зелёные.

Цветки в относительно плотных кистях по 10—40 штук, 3—4 см в диаметре, полумахровые, вначале ярко-тёмнорозовые, позднее выгорают до бледно-розово-пурпурных, с золотистыми тычинками в центре. Несмотря на своё название, лавандового оттенка практически нет. Аромат слабый. Лепестков 11—15, после отцветания опадают.

Цветение обильное, непрерывное. Плоды красные.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Цветки устойчивы к дождю. Подходит для массовых посадок, как почвопокровные или ландшафтные розы, также хорошо смотрится в миксбордере с другими растениями, где красиво сочетается с растениями имеющими цветки нежных тонов.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до более тёплых.

Болезни и вредители 
Устойчивость к чёрной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя.

Примечания 

Lavender Dream